Кларк (округ) — в Соединённых Штатах насчитывается 12 округов с названием () и 5 с названием (). Большинство из них названы в честь двух братьев: военачальника Джорджа Роджерса Кларка (округа Среднего Запада) и известного путешественника Уильяма Кларка (округа Запада США).